Le Peuple ist ein Zeitschriftentitel, siehe:
 Le Peuple (Algerien)
 Le Peuple (Belgien)
 Le Peuple (Frankreich), Aveyron
 Le Peuple (Schweiz)